Jasnohirka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Jasnogorka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Kramatorsk, siehe Jasnohirka

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Jasnohirka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Pulyny, siehe Jasnohirka (Schytomyr, Pulyny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Tschudniw, siehe Jasnohirka (Schytomyr, Tschudniw)